Szczepionka BCG
 Boston Consulting Group
 BCG (Brightest Cluster Galaxy) – najjaśniejsza galaktyka klastra